Ananias (Ἁνανίας) eller Ananja är den grekiska formen av namnet Hananiah (hebreiska för "Jahve är nåderik") (Hanania). Namnet förekommer ett flertal gånger i Gamla Testamentet och i Apokryferna (Nehemja 3:23, Första Krönikeboken 15:23, Tobit 5:12. etc.) och tre gånger i Nya Testamentet.

Personer med namnet
Ananias av Damaskus, en av Jesu lärjungar med helgondag den 25 januari
Ananias och Sapfeira, två på aposteln Petrus tid i Jerusalem boende judekristna, vilka under fromhetens sken gjorde sig skyldiga till ett avsiktligt bedrägeri och därför drabbades av en plötslig död, som förutsades dem av Petrus (Apg. 5:1–11). 
Ananias ben Nebedeus, en judisk överstepräst 48–52 och 57–59, en av Paulus åklagare inför landshövdingen Antonius Felix i Cæsarea. Ananias var en av de sista översteprästerna i Judeen före Jerusalems förstöring år 70.

Personer i Gamla Testamentet
Personer i Nya testamentet